Мельников, Константин Степанович (1890—1974) — советский архитектор, художник, педагог.
 Мельников, Константин Степанович (1909—1954) — контр-адмирал.